Анатолий Зве́рев:
 Зверев, Анатолий Михайлович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Зверев, Анатолий Тимофеевич (1931—1986) — русский художник-авангардист и график, коллекционер, экспрессионист.